14-й чемпіонат України з футболу був розіграний з 15 липня 2004 року по 16 червня 2005 року. Переможцем став донецький «Шахтар».

Вища ліга

Перша ліга 

|}

Після першого кола команда «Полісся» (Житомир) знялася зі змагань і в решті матчів їй зараховані технічні поразки -:+.

Друга ліга

Група А 

|}

Команда «Спартак-2» (Калуш) після першого кола знялася із змагань, а в решті матчів їй зараховано технічні поразки -:+.

Команда «Рава» (Рава-Руська) з фінансових міркувань відмовилась від права виступів у першій лізі і замість неї це право надано команді «Енергетик» (Бурштин).

Команді «Нива» (Тернопіль) надано можливість продовжити виступи під егідою ПФЛ в другій лізі.

Група Б 

|}

Команді «Олімпія ФК АЕС» (Южноукраїнськ) надано можливість продовжити виступи під егідою ПФЛ в другій лізі.

Група В 

|}

Див. також 
 Кубок України з футболу 2004—2005

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 14-й чемпионат Украины-2004/05 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 2004–2005 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 XIV чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

2004 у футболі
2005 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
2004 в українському спорті
2005 в українському спорті